Тополи () — село в Драбовском районе Черкасской области Украины. Входит в состав Левченского сельского совета. У села берёт начало река Ковраец.

По данным на середину 1980-х годов, в селе проживало около 310 человек. По данным 2001 года, в селе проживало 307 человек.

Примечания 

Населённые пункты Драбовского района